Бернар Александр Жорж Эдмон де Пуртале () (5 июня 1870, коммуна Белльвю — 6 июля 1935, Касабланка) — граф, швейцарский яхтсмен, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

Принадлежал к семье, которой в 1815 году прусским королём (который в то время был также князем Невшателя) был дарован графский титул.

На Играх Бернар вместе со своими дядей Эрманом де Пуртале и тетей Элен де Пуртале на яхте Lérina участвовал в двух гонках для яхт водоизмещением от 1 до 2 тонн. В первой гонке семейный экипаж де Пуртале занял первое место, а во второй получил серебряную медаль.

Экипаж участвовал также в гонках в открытом классе, но не смог там финишировать.

Ссылки 
 Бернар де Пуртале на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Яхтсмены Швейцарии
Умершие в Касабланке
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1900 года